Jeketro (Gubug)
 Jeketro (Kledung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing